Рик Лич (; род.  в Аркейдии, Калифорния) — американский профессиональный теннисист и теннисный тренер, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Пятикратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде и четырёхкратный в смешанном парном разряде, трёхкратный победитель итоговых турниров АТР-тура в мужских парах, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США.

Спортивная карьера 
С детства и на протяжении всей карьеры Рика Лича тренировал его отец, Дик. За время учёбы в Университете Южной Калифорнии Рик Лич четырежды включался в символическую любительскую сборную США в одиночном и парном разряде, а в 1986 и 1987 году побеждал в парном разряде в студенческом первенстве США. В том же 1987 году он добился и первых успехов в ранге профессионала: в июне, в первом же своём профессиональном турнире в Лондоне, с соотечественником и партнёром по студенческим соревнованиям Тимом Посатом он дошёл до финала, а в июле в Штутгарте, также с Посатом, выиграл свой первый турнир Гран-При. К концу сезона он уже входил в число 30 сильнейших теннисистов мира в парном разряде согласно рейтингу АТР.

Сезон 1988 года Лич провёл в паре с другим американцем Джимом Пью. Вместе они выиграли восемь турниров, включая Открытый чемпионат Австралии и турнир Мастерс — итоговый турнир года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Они играли также ещё в трёх финалах, в том числе на Открытом чемпионате США. В сентябре Лич вошёл в первую десятку рейтинга среди теннисистов, выступавших в парном разряде, а закончил сезон на седьмом месте. На следующий год они с Пью вторично выиграли Открытый чемпионат Австралии и вышли в финал Уимблдонского турнира. В смешанных парах Лич с американкой Мередит МакГрат вышел в свой первый финал турнира Большого шлема на Открытом чемпионате США. Ещё до финала Уимблдона Лич поднялся на вторую строчку в рейтинге теннисистов в парном разряде, а в начале 1990 года после победы на турнире класса ATP Championship Series в Майами на два месяца возглавил рейтинг. В середине 1990 года они с Пью выиграли Уимблдонский турнир, а со сборной США завоевали главный командный трофей — Кубок Дэвиса, выиграв все четыре своих матча на протяжении сезона, а в финальном матче со сборной Австралии поставив победную точку уже после третьей игры (окончательный счёт матча 3—2). Значительных успехов Лич добился и в смешанных парах: сначала он с Зиной Гаррисон дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где они уступили Пью и Наталье Зверевой, а потом, также с Гаррисон, выиграл Уимблдонский турнир.

В 1991 году, в свой последний сезон с Пью, Лич выиграл с ним два турнира и вышел в финал Открытого чемпионата Франции; тем не менее, этого им не хватило, чтобы снова принять участие в итоговом турнире АТР-тура. В конце года Лич нашёл нового партнёра — американца Келли Джонса, с которым дошёл до финала престижного турнира в Париже. На следующий год они выиграли два турнира и дошли до финалов чемпионатов Австралии и США, завоевав право на участие в финальном турнире года. В Кубке Дэвиса Лич провёл две встречи в паре с Джоном Макинроем в первом и втором кругах турнира; в полуфинале и финале его сменил в паре с Макинроем Пит Сампрас, а сборная США в итоге вновь завоевала Кубок Дэвиса.

Основным партнёром Лича в 1993 году стал олимпийский чемпион Сеула Кен Флэк. Вместе они выиграли три турнира, в том числе и Открытый чемпионат США (ещё один турнир, в Вашингтоне, Лич выиграл с Байроном Блэком из Зимбабве), но на чемпионат мира по версии АТР им пробиться не удалось. В начале того же года Лич на год выбыл из десятки сильнейших в парном разряде, ненадолго вернулся туда в феврале 1994 года, но этот сезон оказался для него неудачным, и в апреле он выбыл из десятки на три с половиной года, а во второй половине года оказался даже за пределами первых 50 игроков в рейтинге. Тем не менее, даже в этот неудачный год он выиграл три турнира с тремя разными партнёрами.

1995 год был ознаменован для Лича рядом успехов: он выиграл с Натальей Зверевой Открытый чемпионат Австралии в миксте, а с соотечественником и бывшим партнёром по студенческому теннису Скоттом Мелвиллом вышел в финал Уимблдона в мужских парах. Успешно проведя концовку сезона, Лич и Мелвилл попали на чемпионат мира АТР, но не сумели выйти в полуфинал из группы. В 1996 году Лич в смешанных парах с Манон Боллеграф из Нидерландов вышел в финал Открытого чемпионата США, а в мужских парах выиграл четыре турнира, все с разными партнёрами, подобравшись вплотную к десятке сильнейших в парном разряде. Возвращение в десятку произошло в следующем году, который Лич в основном провёл с Джонатаном Старком. За год они пять раз играли в финалах турниров, завоевав право на участие в чемпионате мира АТР, а на самом чемпионате победили, обыграв в полуфинале вторую пару мира, Пауля Хархёйса и Якко Элтинга из Нидерландов. В миксте Лич в паре с Боллеграф выиграл два турнира Большого шлема: вначале Открытый чемпионат Австралии, а затем Открытый чемпионат США.

В 1998 году партнёром Лича стал Эллис Феррейра из ЮАР, с которым они выиграли два турнира и сыграли ещё в четырёх финалах; в итоге Лич снова участвовал в чемпионате мира АТР, но на сей раз не вышел из группы. На следующий год они с Феррейрой снова вышли в финальный турнир года, но опять остановились на групповом этапе. На Открытом чемпионате Франции Лич с Ларисой Савченко-Нейланд в последний раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема в смешанных парах. В 2000 году, на третий год партнёрства с Феррейрой, он вышел в финал двух турниров Большого шлема, выиграл Открытый чемпионат Австралии и уступил Максиму Мирному и Ллейтону Хьюитту в финале Открытого чемпионата США. Помимо этого, они выиграли ещё два турнира и ещё дважды играли в финалах, а на чемпионате мира АТР дошли до полуфинала, где проиграли индийцам Бхупати и Паесу. В этом году Лич также в последний раз выступал за сборную США в Кубке Дэвиса.

По окончании сезона 2000 года 35-летний Лич согласился занять место теннисного тренера при Университете Южной Калифорнии, но затем решил вернуться в большой спорт. В 2001 году он выступал попеременно с Феррейрой и Дэвидом Макферсоном из США. С Макферсоном они выиграли один турнир и ещё раз играли в финале, с Феррейрой дошли до четвертьфиналов Уимблдона и Открытого чемпионата США, первенствовали на двух турнирах в октябре и завоевали путёвку на итоговый турнир года — Кубок Вызова (), проводившийся в январе-феврале следующего года в Бангалоре отдельно от соревнований в одиночном разряде из-за опасений террористических атак.
На этом турнире после поражения в стартовом матче они выиграли четыре встречи подряд и стали чемпионами, в третий раз за карьеру Лича.

После этого Лич выступал ещё четыре года с различными партнёрами. Наиболее успешным в эти годы было для него партнёрство с Брайаном Макфи, с которым они за 2004 и 2005 годы шесть раз побывали в финалах турниров и выиграли два из них. Свой последний матч АТР-тура Лич провёл в 41 год в четвертьфинале турнира в Вашингтоне в июле 2006 года, уступив в паре с парагвайцем Дельгадо россиянам Куницыну и Турсунову.

В дальнейшем возобновил тренерскую карьеру, в частности с командой «Остин Эйсез» в лиге World TeamTennis, пробившись с ней в финал лиги и завоевав титул «тренера года» в 2015 году.

Участие в финалах турниров Большого шлема (20)

Мужской парный разряд (12)

Победы (5)

Поражения (7)

Смешанный парный разряд (8)

Победы (4)

Поражения (4)

История участия в турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры США